Фу́рман, Александр:
 Фурман, Александр Борисович (род. 1956) — депутат Государственной Думы четвёртого и пятого созывов.
 Фурман, Александр Эдуардович — писатель, редактор, журналист.
 Фурман, Александр Яковлевич (род. 1974) — советский и немецкий шашист.